Brežice (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Stiermarken
 Brežice (plaats), een plaats in deze gemeente